Grötzinger ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Grötzinger (* 1974), schwedisch-schweizerischer Schauspieler und Hörspielsprecher
 Marlies Grötzinger (* 1959), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Grözinger
 Grotzinger